Hail to England () — третий студийный альбом американской рок-группы Manowar, выпущен в 1984 году.

Список композиций 
Все композиции были написаны Джоуи Де Майо, кроме Each Dawn I Die и Army of the Immortals, которые были написаны им вместе с Россом Фридменом.

Участники записи 
 Эрик Адамс (Eric Adams) — вокал,
 Джоуи Де Майо (Joey DeMaio) — четырёх- и восьмиструнная бас-гитара, повествование на «Bridge of Death»
 Росс Фридмен (Ross «The Boss» Friedman) — гитара, клавишные
 Скотт Коламбус (Scott Columbus) — ударные.

Отзывы и наследие 
В 2017 году журнал Rolling Stone поставил Hail to England на 87 место в рейтинге 100 величайших метал-альбомов всех времен. Журнал охарактеризовал альбом, как абсурдно гиперболизированный, но при этом невероятно сфокусированный и целиком состоящий из эпических песен с плотной, наполненной хуками музыкой. По мнению обозревателей журнала, именно на этом альбоме Manowar эволюционировали в ту группу, которой остаются по сей день.

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома

Альбомы Manowar
Альбомы Music for Nations